Gerasimo I di Costantinopoli – patriarca ecumenico di Costantinopoli
Gerasimo I di Gerusalemme – patriarca greco-ortodosso di Gerusalemme, già patriarca di Antiochia come Gerasimo I di Antiochia